Нантья́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 140 км на північний схід від Бордо, 33 км на північний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 123 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 258,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Нантья на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нантья на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь